Franco Emanuel Cervi est un joueur de football international argentin né le 26 mai 1994 à San Lorenzo. 

Il évolue au poste d'ailier au Celta de Vigo.

Biographie 

Il participe avec le club du Rosario Central, à la Copa Libertadores. Il est quart de finaliste de cette compétition en 2016, en étant battu par le club colombien de l'Atlético Nacional.

Il signe au Benfica Lisbonne lors de l'été 2016, et gagne rapidement une place de titulaire au sein de l'équipe. Avec le Benfica Lisbonne, il inscrit son premier but en Ligue des champions le 13 septembre 2016, contre le club turc de Beşiktaş (match nul 1-1). Il récidive ensuite le 19 octobre 2016, en marquant sur la pelouse du Dynamo Kiev (victoire 0-2).

Statistiques

Palmarès

En club 
Avec Benfica :
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2016
 Champion du Portugal en 2017 et 2019
 Coupe du Portugal en 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur argentin
Footballeur italo-argentin
Joueur du Rosario Central
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Celta de Vigo
Naissance à Rosario
Naissance en mai 1994